Ге́нри Ко́ул () — несколько людей:

 Коул, Генри (1808—1882) — британский госслужащий и изобретатель.
  (род. 1955) — американский иллюстратор и писатель.